Acason ist ein Familienname:

 Acason Motor Truck Company, ehemaliger amerikanischer Fahrzeughersteller
 Gwendoline Acason (* ca. 1925), britische Wren und Mitarbeiterin in Bletchley Park